Интру́зия (интрузив, интрузивный массив) — геологическое тело, сложенное магматическими горными породами, закристаллизовавшимися в глубине земной коры.

По взаимоотношениям с вмещающими породами выделяют согласные и несогласные интрузии. Контакты согласных интрузий конформны слоистости вмещающих пород. К согласным интрузиям относятся силлы, лакколиты, лополиты. Несогласные интрузии — дайки, штоки, батолиты; все они имеют секущие контакты, срезающие структурные элементы вмещающих толщ.

При классификации интрузий используются также такие признаки, как форма и размер тел. По глубине формирования выделяют приповерхностные, среднеглубинные (гипабиссальные) (0,5—1,5 км), и глубинные, или абиссальные (более 1,5 км) интрузии.

Глубинные интрузии сложены полнокристаллическими магматическими породами, в то время как малоглубинные часто имеют порфировые и афировые структуры. Интрузии слагают значительные части земной коры, как океанической, так и континентальной.

Морфологические типы интрузий 
 Батолит
 Лакколит
 Лополит
 Шток
 Силл
 Дайка

Знаменитые интрузии 
 Бушвельдский массив (ЮАР) — один из самых больших интрузивов, сложен породами от дунитов до гранитов , содержит огромное месторождение платины — риф Меренского.
 Великая дайка (Зимбабве) — один из самых протяжённых интрузивов на Земле. Длина около 560 км.
 Сёдбери (Канада). Крупный расслоенный массив.
 Хибины (Россия, Кольский полуостров ). Расслоенный интрузив с месторождениями апатита, редких элементов, нефелина и тому подобных. В Хибинах найдено огромное число новых и редчайших минералов.
 Ловозёрский массив (Россия, Кольский полуостров)
 Баргузинский батолит (Россия, Прибайкалье) — самый большой батолит в мире.
 Скергардский интрузив (Гренландия) — расслоенная интрузия, на которой были построены первые петрологические модели; классический объект.
 Маскокс (Канада) — идеальный лополит.
 Витоша (Болгария) — два лакколита один поверх другого, диаметр интрузивного комплекса 18 км, средняя высота 800 м, средняя высота над уровнем моря 1380 м.

Примечания

Ссылки 
 Что такое интрузия и что такое силл.